Alonso Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Alonso Rodríguez (Architekt) (14??–1513), spanischer Architekt
 Alonso Rodriguez (1532–1617), spanischer Jesuit, Heiliger, siehe Alphonsus Rodriguez 
 Alonso Rodríguez († 1628), spanischer Jesuit, Heiliger
 Alonso Rodriguez (Maler) (1578–1648), italienischer Maler

Siehe auch:
 José Luis Alonso Rodríguez